Roland Garros (vliegenier), een Franse vliegtuigpionier, oorlogsheld en naamgever van de open Franse tenniskampioenschappen
Roland Garros (tennistoernooi), de open Franse tenniskampioenschappen
Luchthaven Réunion Roland Garros, een luchthaven op het eiland Réunion
Stade Roland-Garros, het tenniscomplex waar jaarlijks het grandslamtoernooi Roland Garros wordt gespeeld